Callan peut désigner :

Patronyme 
 Colm Callan (1923-2010), joueur de rugby à XV ;
 Margaret Callan (vers 1817 - vers 1883) , enseignante, nationaliste et écrivaine irlandaise ;
Nicholas Callan (1799-1864), prêtre et scientifique irlandais.

Pseudonyme 
 Michael Callan (1935-2022), acteur américain.

Toponyme 
 Callan, ville du comté de Kilkenny en République d'Irlande.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme